Белолипецкий, Александр Алексеевич (род. 1946) — математик;
 Белолипецкий, Алексей Яковлевич (род. 1918) — авиаконструктор;
 Белолипецкий, Валериан Ерофеевич (1869—1943) — военачальник;
 Белолипецкий, Степан Ефимович (1905—1987) — военный.